Cambuci kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cambuci (ort), Rio de Janeiro, 
 Cambuci (kommun), Rio de Janeiro, 

Robotskapade Brasilienförgreningar